Orłowce peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Orłowce, village de la voïvodie de Lubusz
 Orłowce, village de la voïvodie de Poméranie occidentale